Хазарский миф — серия ошибочных или не доказанных гипотез, связанных с хазарами:
 Хазарский миф (происхождение казаков) («хазаризм») — донаучная гипотеза происхождения казаков и «малороссийского народа» от хазар, выдвигавшаяся рядом идеологов украинского казачества в XVIII веке, аналог польского сарматизма;
 Хазарский миф (происхождение ашкеназов) — устаревшая гипотеза о хазарском происхождении евреев Восточной Европы. 
 Хазарский миф (конспирология) — антисемитская теория заговора о тайной власти евреев, которые ассоциируются с древней Хазарией.